Сахиб Азиз оглы Мамедов (род. 21 октября 1986, Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанский поэт,  пишущий на русском языке. Член Союза Писателей Азербайджана,член Союза Писателей России. Обладатель Национальной Премии России «Золотое Перо Руси - 2021» . Удостоен звания «Лучший международный поэт года» пекинским Международным исследовательским центром перевода поэзии (IPTRC) – 2022. Двукратный лауреат международного литературного конкурса фестиваля "Насими" 2018 и 2019 годов, победитель IV Евразийского фестиваля фестивалей «ЛиФФт—2019» в номинации «Молодой поэт», лауреат Международной Литературной Премии имени Михаила Пластова, дипломант 1-ой степени Всероссийского литературного марафона ЛИФФТ-2020 в номинации «Поэзия», Лауреат XI Международного литературного фестиваля «Чеховская осень – 2021»

Биография 
Мамедов Сахиб Азиз оглы – азербайджанский поэт. Родился  21 октября 1986 года в городе Баку, где и проживает поныне. В 2006 году окончил факультет «Правовое регулирование экономики» Азербайджанского Государственного Экономического Университета. В 2008 году окончил с отличием магистратуру того же университета. 

Стихи Сахиба Мамедова ("Жемчужина Кавказа") включены Министерством Образования Азербайджана в проект учебника по литературе для учеников 6-го класса общеобразовательных школ, в разделе "АЗЕРБАЙДЖАН – СТРАНА ОГНЕЙ, СТРАНА ИГИДОВ  И ДРУЗЕЙ."

Спорт
С 11 лет занимался боксом. Мастер спорта. Спортивную карьеру завершил. Годы спортивной карьеры 1997 – 2012 гг.

Хобби и увлечения
Помимо поэзии и спорта увлекается психологией, философией, историей, долгое время изучал религии. Любит путешествовать.

Творчество 
Впервые опробовал себя в искусстве в 2005-ом году, а серьезно занялся литературным творчеством через два года, учась на первом курсе магистратуры. Дебютировал на открытом литературном конкурсе «Пушкиниана – 2008» среди учащихся, где занял первое место. 

Сахиб Мамедов также является автором многочисленных публикаций, как в Азербайджане, так и за его пределами. Его работы стали печататься в таких изданиях, как «Волга-Перископ», «ОСА MAGAZINE», «HUMANITY», «Мир литературы», «Литературная газета» , «Эхо», «Содружество», «НЛО (Новомосковское Литературное Объединение)», «Славянская Лира», «Зеркало», «Родник», «Хазар», «Вышка», «Бакинский рабочий», в подборке лучших произведений журнала «Литературный Азербайджан»,«Российский колокол», «Перископ», «ЛИФФТ», «Издательство четыре», «Серебро слов», «Содружество дружбы народов», «Ədəbiyyat qəzeti», «Qanun yolu» и многих других.

Неоднократный победитель международных конкурсов и всероссийских интернет-марафонов.

Отзывы

Константин Кедров
Советский и российский поэт, доктор философских наук, литературовед, литературный критик, Константин Кедров:
Сахиб Мамедов – Коркуд 21-го века. Он так же талантлив, мудр не по годам и, самое главное, лиричен и поэтичен. Хорошо, что в наше меркантильное время рождаются такие яркие поэты. Вернее, один поэт – Сахиб Мамедов!

Лейла Алиева
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства Фонда в России, председатель Азербайджанской молодёжной организации России — АМОР Лейла Алиева:
Спасибо за Ваши стихи! Они прекрасны. В них столько истины, столько глубины и столько смысла. А сами Вы их читаете замечательно. Я очень жду Вашу книгу. Надеюсь, что Вы никогда не перестанете писать, потому что поэзия снисходит с небес и это то, что делает мир лучше. Творчество – это одно из самых главных стезей в жизни. Поэтому, спасибо Вам! Продолжайте! Желаю всего самого хорошего!

Нигяр Гасанзаде
Поэт, филолог, руководитель проекта «SOZ», Нигяр Гасан-Заде:
Сахиб Мамедов, молодой, талантливый, харизматичный поэт, который для меня звучит, как восточный поэт, пишущий на русском языке. Его поэзия вдохновлена и пропитана изяществом и мудростью Востока, а язык позволяет погрузиться в атмосферу стихов и понять содержание, даже самому неискушенному читателю. Желаю Сахибу долгой и достойной дороги в избранном им творческом пути!

Чингиз Абдуллаев
Народный писатель Азербайджана, Чингиз Абдуллаев:
При первом же ознакомлении с творчеством Сахиба Мамедова понимаешь, что имеешь дело с талантливым, одаренным человеком, который не мыслит своего существования без поэзии, облекая свои мысли в мелодичную форму стихосложения. 
Я желаю Сахибу успехов и дальнейшего совершенствования своего стиля, которому он не изменяет уже столько лет. Удачного продолжения этому Автору в его дальнейших творческих поисках!

Александр Карпенко 
Поэт, композитор, телеведущий, Александр Карпенко:
Меня удивил этот молодой человек из Баку. Казалось бы, Азербайджан теперь – отдельная суверенная страна, где приоритет отдаётся национальной культуре и азербайджанскому языку. Есть в Союзе писателей Азербайджана студия русскоязычных писателей «Луч». Когда мы с Эльдаром Ахадовым представляли там книгу «Взгляд из вечности», нас познакомили с молодым поэтом, попутно сообщив, что это гордость студии, их надежда. Это и был Сахиб Мамедов. Меня поразило, что так по-русски пишет азербайджанец, выросший в Баку уже после распада Советского Союза. В добрый путь, Сахиб!

Библиография

Книги
 Книга - сборник стихов: «Пазлы минувших дней» (2019).

Презентация книги в Баку состоялась в ноябре 2019 года в государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.

Презентация книги в Москве состоялась в феврале 2020 года, в Азербайджанском Культурном Центре. В книге собраны стихи, написанные поэтом с 2007 по 2010 год.

 Книга - роман в стихах: «За место в Раю» (2021).

Стихи
"Одинокий странник"
 30 лет спустя... - гражданская лирика, 18.11.2020 
 Если враг не уходит прочь - гражданская лирика, 06.10.2020 
 Война в Карабахе - гражданская лирика, 18.07.2020 
 И снова чай разлит по армудам - без рубрики, 13.02.2020 
 Монолог дьявола - гражданская лирика, 20.11.2019 
 Осень в Шемахе - без рубрики, 16.10.2019 
 Насими - гражданская лирика, 23.07.2019 
 Родимый край - гражданская лирика, 22.06.2019 
 В. Высоцкому - без рубрики, 21.01.2019 
 Исповедь боксера - без рубрики, 13.12.2018 
 Мне говорили - без рубрики, 15.10.2018 
 М. Ю. Лермонтову - без рубрики, 28.10.2018 
 За гранью времени - без рубрики, 10.08.2017 
 Гранит - философская лирика, 30.06.2017 
 О прозренье я молился Богу - философская лирика, 09.06.2017 
 Ну вот и все - без рубрики, 05.06.2017 
 Мой город - городская лирика, 13.10.2007 
 Я не сержусь - философская лирика, 06.08.2008 
 Я бы исчез - философская лирика, 15.06.2017 
 Величие слова - философская лирика, 22.11.2010 
 На пути к совершенству - философская лирика, 18.12.2015 
 Моему другу - без рубрики, 25.05.2016 
 Одинокий странник - философская лирика, 12.07.2017 
 Поэт - гражданская лирика, 28.02.2009 
 Лица - без рубрики, 07.06.2018 
 Корень бед - философская лирика, 04.08.2018 
 Речь невесты. - без рубрики, 30.08.2018 
 Не говорите - без рубрики, 16.05.2018 
 Чудо в нас - философская лирика, 22.07.2017 
 Притча о пессимисте и оптимисте - шуточные стихи, 28.07.2017 
 Русалка - поэмы, 30.07.2017 
 Зов усопшего - философская лирика, 14.07.2017 
 Ветер сосны ласкает по кронам - философская лирика, 11.10.2007 
 Не напрасно - философская лирика, 25.07.2017 
 Спор - философская лирика, 28.01.2009 
 Для чего? - философская лирика, 12.07.2017 
 Загорелись маленькие розы. - гражданская лирика, 30.03.2018 
 Не пытайтесь меня вы понять - без рубрики, 08.07.2017 
 Письмо к женщине - без рубрики, 08.12.2015 
 Тишина - философская лирика, 10.06.2010

Награды и премии 
 Двукратный лауреат международного литературного конкурса фестиваля Насими 2018 и 2019 годов.
 Победитель IV Евразийского фестиваля фестивалей ЛиФФт 2019 в номинации «Молодой поэт».
 Лауреат Международной Литературной Премии имени Михаила Пластова 2020 года. Отмечен дипломом "За высоту творческих успехов" за подписью заместителя председателя правления МОО Союза писателей России, академика С. Антипова и председателя наградного комитета К.Спасского. 
 Дипломант 1-ой степени Всероссийского литературного марафона ЛИФФТ-2020 в номинации «Поэзия», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
 Обладатель Украинской Премии «Всемирная Культурная Дипломатия» – Январь, 2022.
 Победитель Международной Литературной Премии «Кубок мира» – 2022.
 Удостоен звания «Лучший международный поэт года» пекинским Международным исследовательским центром перевода поэзии (IPTRC) – 2022.
Обладатель международного сертификата им. Виктора Гюго за профессионализм писательского мастерства. Испания – 2022.
Обладатель диплома признания им. Нельсона Манделы от Национального и Международного Института Общества и Искусств INISA за продвижение культуры мира во всем мире.     Куба – 2022.
Номинант на почетную докторскую степень по литературе ( Doctor honoris causa). Швейцария – 2022.
Обладатель сертификата чести за освещение темы Карабахской войны от Ассоциации Помощи и Солидарности при Министерстве Культуры Турции – 2022.
В 2020 году получил благодарственное письмо Государственной Думы Р.Ф. за большой вклад в литературу.
В 2021 году получил благодарственное письмо из Фонда Президентских Грандов за творческую помощь и поддержку культурно-образовательного проекта «Берега Дружбы».
Обладатель почетного диплома «Faxri Media» за заслуги перед Отечеством –2021.
Дипломант 1-ой степени Всероссийского литературного марафона ЛИФФТ – 2020 в номинации «Поэзия».
Обладатель медали Союза Писателей и историков Средней Азии «Туран Биримдиги» за роман в стихах «За место в Раю» – 2021.
Кавалер ордена Святой Анны от Интернационального Союза Писателей – 2022.
Член Профессионального Союза Писателей России.
 Член Союза Писателей Северной Америки.
 Амбассадор (посланник) Евразийской творческой гильдии, Лондон.
 Постоянный участник Литературного проекта «SOZ» при Министерстве Культуры и Туризма Азербайджана.
 Президент азербайджанского представительства Межконтинентальной Палаты Писателей и Художников (CIESART), официально зарегистрированной в Испании, Перу, Франции и Швейцарии.

Примечания

Ссылки 
 Сахиб Мамедов: цитаты, афоризмы, высказывания и мысли великих и умных людей
 Стихи Сахиба Мамедова

Источники 
 Лучший поэт 2022 года
 National poet awarded in Russia
 Trend Life: Azerbaijani Poet - the Winner of the 100-Day Marathon of All-Russian Festival “LiFFt”
 О силе СЛОВА талантливого поэта
Выпускники Азербайджанского экономического университета
Поэты Азербайджана